Kolbotn – norweskie miasto, siedziba gminy Oppegård
 Kolbotn – klub sportowy z tego miasta